Het Wereldkampioenschap motorcross 2015 was het 59ste FIM Wereldkampioenschap motorcross-seizoen en omvatte achttien Grand Prixs. Het seizoen ging van start op 28 februari op het Losail International Circuit in Qatar en eindigde op 20 november in Glen Helen, Verenigde Staten.

In de MXGP-klasse was de Italiaan en achtvoudig wereldkampioen (2x MX2, 6x MXGP) Antonio Cairoli, rijdend voor Red Bull KTM, de titelverdediger. In de MX2-klasse was de Fransman Jordi Tixier, rijdend voor Monster Energy Kawasaki, de titelverdediger. Hij had de titel behaald in de laatste wedstrijd van het seizoen 2014 ten koste van de Nederlander en tweevoudig wereldkampioen (2012, 2013) Jeffrey Herlings. Nieuwkomer in het wereldkampioenschap was de meervoudige Amerikaanse motorcross- en supercrosskampioen Ryan Villopoto.

In de MXGP-klasse behaalde de Fransman Romain Febvre zijn eerste wereldtitel. Zijn landgenoot Gautier Paulin eindigde als tweede en de Rus Evgeny Bobryshev als derde. De titelhouder,  Antonio Cairoli, eindigde dit seizoen als zevende. De eerste Belg, Jeremy Van Horebeek, eindigde als vijfde en de eerste Nederlander, Glenn Coldenhoff, als achtste. De wereldtitel bij de constructeurs ging in deze klasse naar Yamaha.

Wereldkampioen in de MX2-klasse werd de Sloveen Tim Gajser die hiermee ook zijn eerste wereldtitel behaalde. Op het erepodium werd hij geflankeerd door de Let Pauls Jonass op plaats twee en de Brit Max Anstie op plaats drie. De titelhouder, Jordi Tixier, eindigde dit seizoen als achtste. De eerste Belg, Julien Lieber, eindigde als zesde en de eerste Nederlander, Jeffrey Herlings, als zevende. De wereldtitel bij de constructeurs ging in deze klasse naar KTM.

Kalender en resultaten 
De achttien wedstrijden tellende kalender werd bekendgemaakt op 10 oktober 2014. In februari 2015 werd bekend dat de wedstrijd van 16 augustus in Brazilië werd geannuleerd wegens financiële en politieke problemen. Op 21 mei volgde de bekendmaking dat de wedstrijd naar 23 augustus in Mantova in Italië werd verplaatst.

MXGP

MX2

Eindstanden kampioenschap

MXGP

Eindstand piloten

Eindstand constructeurs

MX2

Eindstand piloten

Eindstand constructeurs

Wereldkampioenschap motorcross
Motorsport in 2015